

Населені пункти та їхні частини
 Лонево — село в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Лонево — село в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Лонево — лісова осада в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства

Примітки